Анна Ягеллонка ()
 Анна Ягеллонка (1476—1503) — дочь короля Польши Казимира IV и Елизаветы Габсбург, польская принцесса.
 Анна Ягеллонка (1503—1547) — дочь Уласло (Владислава) II, короля Чехии; супруга Фердинанда I, короля Германии; королева Германии, Богемии и Венгрии.
  (1515—1520) — дочь короля Польши Сигизмунда I Старого, польская принцесса; умерла в детстве.
 Анна Ягеллонка (1523—1596) — дочь короля Польши Сигизмунда I Старого, королева польская и великая княгиня литовская с 1575 года.